

Cinema 
 The Reckoning – film del 1908 diretto da David Wark Griffith
 The Reckoning – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Reckoning – film del 1912 diretto da Will S. Davis (William Davis)
Dillo con lo zibellino (titolo UK: The Reckoning) – film del 1928 diretto da Frank Capra
The Reckoning – film del 1932 diretto da Harry L. Fraser
 The Reckoning – film del 1970 diretto da Jack Gold
 The Reckoning - Percorsi criminali (The Reckoning) – film del 2002 diretto da Paul McGuigan
 The Reckoning – film del 2014 diretto da John V. Soto
 The Reckoning – film del 2020 diretto da Neil Marshall

Letteratura 
 Il labirinto delle ossa (The Reckoning) – romanzo di Jeff Long del 2004

Musica 
 The Reckoning – singolo degli Iced Earth del 2003
 The Reckoning – EP dei Comes with the Fall del 2006
 The Reckoning – album dei Pillar del 2006
 The Reckoning – album di Asaf Avidan & the Mojos del 2008
 The Reckoning – album dei Needtobreathe del 2011
 The Reckoning – singolo dei Getaway Plan del 2011
 The Reckoning – singolo dei Within Temptation del 2018

Televisione 
 The Reckoning – miniserie televisiva del 2011
Il Giudizio (The Reckoning) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 Reckoning